Corcovado (český překlad „Hrbáč“) může být:
 Corcovado – vrchol nad městem Rio de Janeiro
 Corcovado (píseň) – píseň v žánru bossa nova, kterou napsal Antonio Carlos Jobim
 Corcovado (sopka) – sopka v jižním Chile
 Národní park Corcovado (Chile)
 Národní park Corcovado (Kostarika)